Fillmore East 1968 — концертный альбом американской рок-группы Iron Butterfly, записанный 26-27 апреля 1968 года в концертном холле Fillmore East, и выпущенный 17 октября 2011 года.

Список композиций 
 «Fields of Sun» (Дэррил Делоач/Дуг Ингл) — 4:01
 «You Can't Win» (Делоач/Дэнни Вейс) — 3:17
 «Unconcious Power» (Рон Буши/Ингл/Вейс) — 3:10
 «Are You Happy» (Ингл) — 4:22
 «So-Lo» (Делоач/Ингл) — 4:05
 «Iron Butterfly Theme» (Ингл) — 4:55
 «Stamped Ideas» (Делоач/Ингл) — 3:18
 «In-A-Gadda-Da-Vida» (Ингл) — 17:20
 «So-Lo» (Делоач/Ингл) — 4:11
 «Iron Butterfly Theme» (Ингл) — 5:40
 «Are You Happy» (Ингл) — 4:46
 «Unconcious Power» (Буши/Ингл/Вейс) — 2:49
 «My Mirage» (Ингл) — 4:50
 «So-Lo» (Делоач/Ингл) — 4:00
 «Iron Butterfly Theme» (Ингл) — 5:04
 «Possession» (Ингл) — 5:48
 «My Mirage» (Ингл) — 5:00
 «Are You Happy» (Ингл) — 4:24
 «Her Favorite Style» (Ингл) — 2:53
 «In-A-Gadda-Da-Vida» (Ингл) — 15:34
 «So-Lo» (Делоач/Ингл) — 4:43
 «Iron Butterfly Theme» (Ингл) — 5:35

Участники записи 
 Дуг Ингл — вокал, орган
 Эрик Бранн — гитара, бэк-вокал
 Ли Дорман — бас-гитара, бэк-вокал
 Рон Буши — ударные

Концертные альбомы 2011 года
Альбомы Iron Butterfly
Альбомы Rhino Records